Caf Champions League är en årlig internationell fotbollsturnering för afrikanska klubblag. Turneringen arrangeras av Afrikas fotbollsförbund, CAF. Vinnaren får delta i VM för klubblag.

Historia 
Turneringen har spelats från 1964 och hette tidigare African Cup of Champions Clubs men bytte 1997 namn till CAF Champions League. Det mest framgångsrika laget är Al-Ahly från Egypten som har vunnit nio gånger.

Finaler

Referenser 

Internationella fotbollstävlingar för klubblag
Sportevenemang i Afrika
Återkommande sportevenemang med premiär 1964
CAF-tävlingar